Белосто́к:

Топоним

Польша 

 Белосток — город на северо-востоке Польши.
 Округ Белосток — административная единица Третьего рейха.
 Департамент Белосток — часть Новой Восточной Пруссии.

Россия 
 Белосток — село в Одесском районе Омской области.
 Белосток — село в Кривошеинском районе Томской области.

Украина 
 Белосток — село в Луцком районе Волынской области.
 Белосток — река в Радеховском и Сокальском районах Львовской области.

Транспорт 
 Белосток — советский санитарный транспорт, погибший 19 июня 1942 года у побережья Крыма.